Neuchâtel, municipi de Suïssa, capital del cantó i del districte homònim.
 Districte de Neuchâtel, un dels sis districtes del cantó suís de Neuchâtel.
 Cantó de Neuchâtel, cantó de Suïssa.
 Comtat de Neuchâtel, jurisdicció de Borgonya i del Sacre Imperi Romanogermànic.
 Neuchâtel Xamax Football Club, club de futbol de la ciutat de Neuchâtel